GHAPOHA Readers é um clube de futebol de Gana. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2001.

Clubes de futebol de Gana